Moysey ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Moysey (1875–1976), australische Matriarchin der Aborigines
 Peter Moysey (* 1963), neuseeländischer Skilangläufer und Biathlet